L'Authentique Brasserie est une microbrasserie belge située dans le village  de Blaton faisant partie de la commune de Bernissart en province de Hainaut non loin de la frontière française. Elle brasse principalement les bières Authentique.

Histoire 
La microbrasserie a été lancée en  par Frédéric Baert. Les brassins d'origine de 20 litres ont fait place à des brassins de 500 litres. Le nom de cette microbrasserie démontre la volonté qu'a le brasseur de respecter les savoir-faire d'autrefois où tous les ingrédients utilisés sont des produits du terroir. La malterie de Belœil permet à la brasserie de travailler avec six variétés de malt.

Bières 
Les bières originales de la brasserie sont reprises comme Belgian Beer of Wallonia, protection accordée par l'Agence wallonne pour la promotion d'une agriculture de qualité (APAQ-W).
 Authentique Blonde, 6,5 %
 Authentique Ambrée, 5 %
 Authentique 621, bière brune brassée à partir de 6 malts différents, 7 %
 Authentique Triple, 9,5 %
 Authentique Blonde de Noël, bière de saison, 8 %
 La Pils des Trois Canaux, 4,5 %
 Saison de Blaton, bière ambrée, 7,8 %, 
 Stout, 7 %
 Cuvée de la Grande Bruyère, bière ambrée, 6,5 %
La brasserie produit aussi des bières à façon pour des particuliers.

Source et lien externe 
 
  Bieren en Brouwerijen van België – Adelijn Calderon – 2009 –

Références

Voir aussi 
 Liste des brasseries belges
 Liste des bières belges

Authentique
Bernissart